Nicolea är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1866. Nicolea ingår i familjen Terebellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Nicolea